Verdensmesterskaberne i roning afholdes af det internationale roforbund FISA og afholdes hvert år i slutningen af august og begyndelsen af september.

Verdensmesterskaberne i roning strækker sig typisk over ni dage, hvor de indledende løb påbegyndes lørdag og A- og B-finalerne afvikles lørdag og søndag ugen efter.

I løbet af ugen afvikles ud over de indledende løb, også opsamlingsløb samt kvartfinaler, semifinaler og "små" finaler (C,D,E etc.). Antallet af løb afhænger af antallet af tilmeldte nationer i hver enkelt bådtype.

Der afholdes VM i 22 bådtyper og den roede distance er altid 2000 meter.

I OL-år afholdes der kun VM for de 8 ikke-olympiske bådtyper, mens de 14 olympiske har OL som årets mål.

Danmark ved verdensmesterskaberne 

Danmark har tradition for at gøre det godt ved VM i roning, hvor det i tidens løb er blevet til en lang række medaljer.

Liste over VM i roning

Referencer 

Roning
Roning